Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2019 – XXXI edycja mistrzostw zorganizowana przez 4 kraje: Belgię, Francję, Holandię i Słowenię. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Serbii, srebro zdobyli siatkarze słoweńscy natomiast brąz wywalczyli Polacy.

Obiekty

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2019 uzyskali: gospodarze turnieju oraz 8 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny. 7 zwycięzców oraz 5 najlepszych drużyn z 2. miejsc w grupach turnieju kwalifikacyjnego uzyskało prawo w udziale Mistrzostw Europy 2019.

Zakwalifikowane drużyny

Losowanie grup 
Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019 odbyło się 16 stycznia 2019 roku o godz. 18:30 w Brukseli.

Zasady: 
 Francja, Słowenia, Belgia i Holandia jako gospodarze są przydzieleni odpowiednio w czterech grupach po jednej drużynie;
 Do przydzielonych zespołów zostaną dolosowane zespoły z pięciu kolejnych koszyków (ułożonych według rankingu CEV); 
 W tej samej grupie nie mogą się znaleźć obaj finaliści poprzednich mistrzostw (czyli Rosja i Niemcy);

Koszyki

Grupy 
W wyniku losowania utworzyły się 4 grupy liczące po sześć drużyn:

Składy drużyn

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"| Bruksela

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"| Antwerpia

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 

Wyniki
 
|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"| Rotterdam

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Amsterdam

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

1/8 finału 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Nantes

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Lublana

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Antwerpia

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Apeldoorn

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Apeldoorn

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Lublana

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Antwerpia

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Nantes

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Lublana

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Paryż

Mecz o 3. miejsce 
 Paryż

Finał 
 Paryż

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy